De functie van vice-eersteminister dateert uit de jaren 1960. Oorspronkelijk was er slechts één vice-eersteminister, een politiek zwaargewicht van de coalitiepartner. Van 1974 tot 1977 werd de functie niet ingevuld. Naarmate de partijen taalkundig uitsplitsten, steeg het aantal vice-eersteministers om elke partij haar eigen vice-eersteminister te geven. Van 1988 tot 1992, van 1995 tot 1999 en vanaf 2003 leverde ook de partij van de eerste minister zelf een vice-eersteminister. De functie wordt steeds gecombineerd met een belangrijke inhoudelijke bevoegdheid, zoals financiën, begroting en economische zaken.

 1